

Persone 
 Manuel Schmid (1981) – calciatore austriaco
 Manuel Schmid (1993) – sciatore tedesco